Guido Josef Braem (1944 – ) é um botânico belga.

Botânicos da Bélgica